Ženski kuglački klub Split (ŽKK Split; Split) je ženski kuglački klub iz Splita, Splitsko-dalmatinska županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2019./20. klub se natjeće u Prvoj hrvatskoj kuglačkoj ligi za žene.

O klubu 
Od 1992.  do 1995. na splitskom području je zamrla aktivnost ženskih kuglačkih klubova (1991. je ugašen najuspješniji splitski klub "Poštar", a 1992. "Mladost" iz Kaštel Sućurca). ŽKK "Split" je osnovan u srpnju 1995. godine, a većinu članica kluba su činile bivše igračice "Poštara" i ostalih bivših klubova sa splitskog područja. Klub je višestruki hrvatski prvoligaš.

Uspjesi

Ekipno 
 1. hrvatska liga 
 trećeplasirane: 2018./19.

 1. B hrvatska liga - Jug 
 prvakinje: 1996./97., 1999./2000., 2001./02.   
 doprvakinje: 1995./96., 1998./99.

 2. hrvatska liga (Zašad/Jug) 
 prvak: 2010./11. 
 doprvak: 2005./06.

 Kup Hrvatske 
 finalistice: 2014., 2022.

Pojedinačno

Pregled plasmana po sezonama

Poznate igračice

Unutrašnje poveznice  
 Kuglački klub Poštar Split (žene)

Vanjske poveznice 
 Ženski Kuglački Klub Split, facebook stranica 
 aplikacija.kuglanje.hr, Ženski kuglački klub Split 
 sportilus.com, KUGLAČKI KLUB SPLIT - SPLIT

Izvori 
 Herci Ganza-Čaljkušić, Robert Kučić: Heroine splitskoga sporta : ženska strana medalje, Split, 2013., , str. 269  
 bisnode.hr, ŽENSKI KUGLAČKI KLUB "SPLIT" - SPLIT 

Split
Split
Split